Maxime Prévot (1978), een Waals politicus voor het Centre Démocrate Humaniste (cdH)
Stéphane Prévot (1969), een Belgisch rallynavigator

Zie ook 
Provoost (persoon) voor prévôt